Le mot Hindenburg peut renvoyer à :

Patronyme 
 Paul von Hindenburg, chef d'état-major allemand dès 1916 et président de la République de Weimar de 1925 à 1934 ;
 Gertrud von Hindenburg (1860-1921), personnalité féminine allemande, épouse du maréchal Paul von Hindenburg ;
 Oskar von Hindenburg, général allemand et fils de Paul.

Divers 
 LZ 129 Hindenburg, un zeppelin qui a pris feu le  ;
 Ligne Hindenburg, une ligne de défense allemande au nord-est de la France, pendant la Première Guerre mondiale ;
 Hindenburg, ancien nom de la commune polonaise de Zabrze ;
 Hindenburg, un ancien canot de sauvetage de la Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (Société allemande pour le sauvetage des naufragés - DGzRS) ;
 Hindenburg, un mangaka spécialisé dans le hentai ;
 SMS Hindenburg (1917-1919), croiseur de bataille de la Kaiserliche Marine.